

Urodzili się 
 Sofokles, dramaturg grecki (data sporna lub przybliżona) (zm. 406 p.n.e.).

Zmarli